Ziegelteich steht für:
 Ziegelteich, künstlicher Teich oder See, der durch den Materialaushub einer Ziegelei entstanden ist
 Ziegelteich Bückmannshof, See in Essen-Altenessen-Süd, Nordrhein-Westfalen
 Ziegelteich (Hamburg-Stellingen), Teich im Hamburger Stadtteil Stellingen

Siehe auch:
 Ziegeleiteich